Le Championnat d'Europe de masculin water-polo 2020 est la trente-quatrième édition du Championnat d'Europe masculin de water-polo, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Il se déroule à la Danube Arena de Budapest, en Hongrie, du 14 au .

Acteurs du tournoi

Équipes qualifiées

Tirage au sort 

Le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2020 a lieu le  à Budapest.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Statistiques et récompenses

Classement

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2020
Water-polo masculin
Water-polo masculin 2020
Europe masculin 2020
Championnat Europe Water-polo masculin
Europe masculin
Sport en janvier 2020